Баффало-парк ():

  — парк в Тасмании, Австралия.
  — парк в Боливии.
  — парк в Чикаго, округ Кук, штат Иллинойс, США.